Нина Константиновна Арендт () — советский селекционер плодовых культур, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Внучка основоположника отечественного планеризма, доктора Н. А. Арендт.

Окончила Симферопольский институт спецкультур (1925). С 1925 по 1977 год научный сотрудник Никитского ботанического сада. Кандидат сельскохозяйственных наук (1967).

Собрала самую полную в СССР коллекцию сортов инжира (более 200 сортов и форм) и коллекцию сортов граната (более 400). Автор около 20 новых сортов инжира, культивируемых в Крыму, Средней Азии и на Кавказе.

Лауреат Сталинской премии (1952) — за выведение новых сортов инжира.

В 1998 году удостоена государственной стипендии выдающимся деятелям науки, образования, культуры, физической культуры и спорта президента Украины.

Библиография 
 Итоги работ по инжиру. Москва, 1939;
 Субтропические плодовые культуры: (Инжир, хурма, гранат, фейхоа). Сф., 1949; (в соавторстве);
 Виды, сорта и лучшие гибридные формы субтропических и орехоплодных пород, произрастающих в Государственном Никитском ботаническом саду. Ялта, 1960 (в соавторстве); * Первичное изучение сортов граната: Метод. указания. Ялта, 1972;
 Сорта инжира. Ялта, 1972.

Примечания

Источники 
 Арендт Нина Константиновна: Некролог // Крымская газета 1999, 24 нояб.
 Нина Константиновна Арендт / С. Шарыгин // Крымская газета — 1999. — 17 дек.
 Крюкова И. Никитский ботанический сад. История и Судьбы. – Симферополь: Н.Оріанда, 2011. – С. 341;

Ссылки 
 Фото http://www.kajuta.net/node/3280

Селекционеры инжира
Учёные Крыма